Have Another Ball — сборник американской группы Me First and the Gimme Gimmes, исполняющей каверы в стиле панк-рок. Диск, выпущенный 8 июля 2008 года на лейбле Fat Wreck Chords, является седьмым по счёту.

Альбом занял 163-е место в чарте Billboard 200, 11-е — в Heatseekers Albums и 26-е — в Independent Albums.

Список композиций

Участники записи 
 Spike Slawson — вокал
 Fat Mike — бас-гитара
 Крис Шифлетт — соло-гитара
 Джоуи Кейп — ритм-гитара
 Dave Raun — ударные

Примечания 

Альбомы Me First and the Gimme Gimmes
Альбомы панк-рока
Кавер-альбомы
Сборники 2008 года
Сборники на английском языке